Jacques Antoine Sartoris né le  à Doccio (rattaché aujourd'hui à Quarona, Piémont, Italie) et mort le  à La Roche-sur-Yon est un peintre français d'origine italienne.

Paul Baudry le reconnaît comme étant son maître.

Biographie 

Dans un ouvrage présentant la vie et l'œuvre de Paul Baudry (1828-1868), publié vers 1914 sous la direction d'Henry Roujon, il est fait mention d'Antoine Sartoris comme un appui généreux à Baudry qui, déjà célèbre, ne craindra pas de s'intituler . Un autre lien les unira après sa mort : en 1864, son fils Georges Sartoris épousera Clarisse Baudry, la sœur du peintre.

.

Œuvres 

 L'Assomption, église Saint-Louis de La Roche-sur-Yon.

Notes et références 

Peintre italien du XIXe siècle
Peintre français du XIXe siècle
Naissance en avril 1794
Naissance à Quarona
Décès en octobre 1856
Décès à La Roche-sur-Yon
Décès à 62 ans